Ждяр-над-Сазавоу:

 Ждяр-над-Сазавоу — город и одноимённый районный центр расположен в краю Высочина, Чехия.
 Ждяр-над-Сазавоу — один из 5 районов края Высочина Чехии.